Carmen Ionescu se poate referi la

 Carmen Ionesco (născută Ionescu; n. 1951), atletă canadiană din România
 Carmen Ionescu (actriță) (n. 1956), actriță română
 Carmen Ionescu (gimnastă) (n. 1985), gimnastă română